Rockville ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Rockville (Queensland), Vorort von Toowoomba

in Kanada:
 Rockville (Nova Scotia)

in Neuseeland:
 Rockville (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Rockville (Alabama)
 Rockville (Kalifornien)
 Rockville (Connecticut)
 Rockville (Georgia)
 Rockville (Indiana)
 Rockville (Iowa)
 Rockville (Maine)
 Rockville (Maryland)
 Rockville (Massachusetts)
 Rockville (Minnesota)
 Rockville (Missouri)
 Rockville (Nebraska)
 Rockville (New York)
 Rockville (Ohio)
 Rockville (Oregon)
 Rockville (Pennsylvania)
 Rockville (Rhode Island)
 Rockville (South Carolina)
 Rockville (Tennessee)
 Rockville (Utah)
 Rockville (Vermont)
 Rockville (Virginia)
 Rockville (West Virginia)
 Rockville (Wisconsin), im Grant County
 Rockville (Manitowoc County, Wisconsin)

Rockville steht für:

 Rockville (Musical) von Kim Duddy (2009) 

Siehe auch:

 Rockville Bridge
 Rockville Historic District